Сезон НБА 1953/1954 — стал 8-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в семи играх команду «Сиракьюс Нэшнлз».

На драфте НБА 1953 года под первым номером клубом «Балтимор Буллетс» был выбран центровой Рэй Феликс из университета Лонг-Айленда. Под 4-м номером на том драфте был выбран Ричи Риган, а под 5-м — Фрэнк Рэмзи. На территориальном драфте были выбраны Эрни Бэк и Уолтер Дьюкс.

С этого года, после ликвидации клуба «Индианаполис Олимпианс», количество команд в ассоциации сократилось до девяти. В этом сезоне в полуфинал дивизионов вышли по три команды, после чего провели двухкруговой мини-турнир, по итогам которого команды, занявшие третьи места покинули плей-офф.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Полуфиналы дивизионов

Результаты матчей плей-офф 

Финал Восточного Дивизиона

Бостон Селтикс — Сиракьюс Нэшнлз 0-2 (94:109, 76:83).

Финал Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Рочестер Роялз 2-1 (89:76, 73:74, 82:72).

Финал НБА

Миннеаполис Лейкерс — Сиракьюс Нэшнлз 4-3 (79:68, 60:62, 81:67, 69:80, 84:73, 63:65, 87:80).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Новичок года НБА: Рэй Феликс, Балтимор Буллетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Боб Коузи (Бостон Селтикс)
 Нил Джонстон (Филадельфия Уорриорз)
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)
 Гарри Галлатин (Нью-Йорк Никс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Эд Маколи (Бостон Селтикс)
 Джим Поллард (Миннеаполис Лейкерс)
 Карл Браун (Нью-Йорк Никс)
 Бобби Уонзер (Рочестер Роялз)
 Пол Сеймур (Сиракьюс Нэшнлз)

Ссылки 
 1953-54 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1953/1954